Васи́лий Фи́рсов: Фирсов, Василий Гаврилович (1909—?) — советский хозяйственный деятель и учёный; лауреат Сталинской премии.
 Фирсов, Василий Никифорович (1903—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Фирсов, Василий Николаевич (1951—2010) — русский прозаик, сказочник и фольклорист.